Der Europäische Universitätsverlag wurde am 20. Januar 2003 gegründet. Er unterhält mehrere Standorte in Deutschland und erfüllt eine Netzwerkfunktion für europäische Universitätsverlage. Er hat bisher Bücher von Angehörigen und Einrichtungen von mehr als 30 europäischen Universitäten und Hochschulen veröffentlicht. Als europäisches Netzwerk ist er Mitglied im internationalen Verband der Universitätsverlage. Geschäftsführer ist Martin Woesler.

Instrumente 
Der Verlag ist Betreiber der Plattform ScienceNet.EU für Bücher von Universitätsverlagen, fördert die Etablierung der Qualitäts-Sicherungs-Instrumente 'European Impact Factor' und 'European Citation Index' sowie von open access. Er bemüht sich um die Einführung und Verbesserung des Peer Review-Systems bei europäischen Universitätsverlagen und fördert den Austausch zwischen den Universitätsverlagen. Verlage, die die Qualitätskriterien des Europäischen Universitätsverlags erfüllen, können sich als Mitglied des Verlagsnetzwerks durch Verwenden des Logos ausweisen.

Innovation 
Der Verlag brachte am 8. Oktober 2014 das weltweit erste mit Google Glass lesbare Buch heraus. Das Buch kann als normales Papierbuch gelesen werden oder – angereichert mit Multimedia-Elementen – mit Google Glass, Kindle und Smartphones und Pads der Plattformen iOS und Android.

Weblinks 
 Website
 Plattform ScienceNet.EU
 Literatur vom und über den Europäischen Universitätsverlag im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Einzelnachweise 

Universitätsverlag
Buchverlag (Deutschland)
Gegründet 2003
Organisation (Dülmen)
Unternehmen (Kreis Coesfeld)